Laasow è il nome delle seguenti località:
 Laasow – frazione del comune tedesco di Spreewaldheide
 Laasow – frazione della città tedesca di Vetschau/Spreewald